Абинск:

 Абинск — город в России, административный центр Абинского района Краснодарского края.
 «Абинск» — бывший российский футбольный клуб из одноимённого города.